Dapperheidsmedaille (Saksen-Altenburg)
Dapperheidsmedaille (Griekenland)